Albert V de Saxe-Lauenburg (ca. mid-1330s–1370)
Albert V de Mecklemburgo (1397–1423)
Alberto V da Áustria (1397–1439) - o mesmo que Alberto II, rei da Germânia
Alberto V de Anhalt-Dessau (d. c. 1469)
Alberto V da Baviera (1528–1579)
Alberto V, Duque de Saxe-Coburgo (1648–1699)

Ver também 

Desambiguações de antropônimos